Астуријас има више значења:

 Астуријас
 Астуријас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Астуријас (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Астуријас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Астуријас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Астуријас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику